Tabula Rasa kan avse:

 Tabula rasa – en humanfilosofisk hypotes
 Tabula Rasa (Bloodbound album) – ett musikalbum av Bloodhound
 Tabula Rasa (Einstürzende Neubauten album) – ett musikalbum av Einstürzende Neubauten